Municipio de Stewart puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Stewart (condado de Barnes, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Barnes.
 Municipio de Stewart (condado de Kidder, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Kidder.
 Municipio de Stewart (condado de Tripp, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp.
 Municipio de Stewart (condado de Fayette, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Fayette.